Bradshaw peut faire référence à :

Patronymes 
 Chris Bradshaw (1944-), un homme politique canadien ;
 Claudette Bradshaw (1949-2022), une femme politique canadienne ;
 Craig Bradshaw (1983-), un joueur de basket-ball néo-zélandais ;
 George Bradshaw (1801-1853), un imprimeur et éditeur britannique ;
 Gillian Bradshaw (1956-), un écrivain américain ;
 Granville Bradshaw (1887-1969), ingénieur, cofondateur de ABC motors Ltd;
 Terry Bradshaw (1948-), un joueur américain de football américain ;
  ;
 John Bradshaw (1602-1659), juge anglais et régicide.
 John Bradshaw (1933-2016), est un psychothérapeute, écrivain et conférencier américain.
 John Bradshaw (1952-), est un réalisateur canadien.
 John "Bradshaw" Layfield (1966-), est un catcheur américain.
 Lael Ely Bradshaw, un paléontologue
 Margaret Bradshaw (née en 1941), géologue néo-zélandaise d'origine britannique.
  (1944-2007), chef d'orchestre et administrateur britannique ;
 Robert Bradshaw (1860-1907), joueur de rugby à XV irlandais.
 Robert Bradshaw (1916-1978), un homme politique kittittien ;
 Sufe Bradshaw (1979-), une actrice américaine ;
 Thomas Bradshaw (1873-1899), un footballeur anglais ;
 
 Tiny Bradshaw (1905-1958), un musicien de jazz américain.

Surnom 
 John "Bradshaw" Layfield (1967-), un catcheur américain.

Toponymes

Bradshaw est une ville de Virginie-Occidentale ;
 Bradshaw Army Airfield est une base aérienne située à Hawaii ;
 Bradshaw est une montage située dans le comté de Yavapai en Arizona ;
 Bradshaw City est une ville fantôme située dans le comté de Yavapai en Arizona.

Autres 
 Railway Bradshaw's Companion : un guide des transports pour voyageur du . 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais